Mirrors (filme)

Música 
 Mirrors (álbum de Blue Öyster Cult)
 Mirrors (álbum de Sandra Cretu)
 Mirrors (canção de Justin Timberlake)
 Mirrors (canção de Natalia Kills)

Desambiguação